Лечугиљас има више значења:

 Лечугиљас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лечугиљас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лечугиљас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лечугиљас (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лечугиљас (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лечугиљас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лечугиљас (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лечугиљас (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лечугиљас (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику